Il singolare femminile del torneo di tennis Schenectady Open 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrice Larisa Neiland che ha battuto in finale Natalija Medvedjeva 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Nathalie Tauziat (semifinali)
 Sabine Hack (secondo turno)
 Judith Wiesner (quarti di finale)
 Miriam Oremans (primo turno)

 Nicole Bradtke (primo turno)
 Barbara Rittner (primo turno)
 Leila Meskhi (quarti di finale)
 Brenda Schultz (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Schenectady Open 1993